Miriam Fatime Sylla, född 8 januari 1995 i Palermo, Italien är en italiensk volleybollspelare. Hon har på klubbnivå spelat för Gruppo Sportivo Oratorio Pallavolo Femminile Villa Cortese (B), Volley Bergamo och Imoco Volley Conegliano.. Med Italiens damlandslag i volleyboll har hon vunnit (2021) samt kommit trea (2019) vid europamästerskapet i volleyboll för damer samt kommit tvåa vid världsmästerskapet i volleyboll för damer (2018).

Källor 

Födda 1995
Levande personer
Kvinnor
Italienska idrottare under 2000-talet
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från Italien
Tävlande i volleyboll vid olympiska sommarspelen 2016
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2020 från Italien
Tävlande i volleyboll vid olympiska sommarspelen 2020
Spelare i Europamästerskapet i volleyboll för damer 2021
Italienska landslagsspelare i volleyboll
Volleybollspelare i Gruppo Sportivo Oratorio Pallavolo Femminile Villa Cortese
Volleybollspelare i Volley Bergamo
Volleybollspelare i Imoco Volley
Volleybollspelare i Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza
Personer från Palermo